

Хорнзор — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Хорнзор — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Хорнзор — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Хорнзор — присілок, Чебоксарський район, Чувашія